Магаро, Джон — американский актёр (род. 1983)
 Магаро — название посёлка Эльбрусский в Карачаево-Черкесии в 1943—1957 годах
 Магаро — село в Сигнахском муниципалитете Грузии